

Любоґощ — село в гміні Слава Всховського повіту Любуського воєводства
 Любоґощ — село в гміні Машево Кросненського повіту Любуського воєводства
 Любоґощ — село в гміні Ґжмьонца Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства